Hertsön kan syfta på: 
 Hertsön (ö) – en tidigare ö i Bottenviken, Norrbotten i Luleå
 Hertsön (bostadsområde) – bostadsområdet i Luleå utanför innerstaden